Marc-Andrea Hüsler era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale da Antoine Bellier.

In finale Antoine Bellier ha sconfitto Renzo Olivo con il punteggio di 6(2-7)-7, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Andrej Martin (quarti di finale)
  Nicolás Jarry (semifinale)
  Ernesto Escobedo (quarti di finale)
  Facundo Mena (primo turno)

  Jay Clarke (secondo turno) 
  Marc-Andrea Hüsler (semifinale) 
  Federico Gaio (secondo turno) 
  Renzo Olivo (finale)

Qualificati 

  Shang Juncheng (secondo turno)
  Antoine Bellier (campione)
  Matías Zukas (primo turno)

  Roberto Quiroz (primo turno) 
  Hady Habib (primo turno) 
  Gilbert Klier Júnior (secondo turno)

Wildcard 

  Alex Hernández (primo turno)
  Shintaro Mochizuki (primo turno)

  Rodrigo Pacheco Méndez (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

San Luis Potosí Challenger 2022